Fenestroconidia är ett släkte av svampar. Fenestroconidia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fenestroconidia